Schau steht für:

 Kunstausstellung
 Messe (Wirtschaft), bei der etwas zur Schau gestellt wird
 Modenschau
 Show

Schau ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Schau  (* 1974), norwegischer Moderator
 Alfred Schau, deutscher Bau- und Eisenbahningenieur
 Andreas Anker Schau (19. Jahrhundert), Marineoffizier
 Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen (1920–1945), dänischer Offizier in der britischen Armee, siehe Anders Lassen 
 Emil Victor Schau (1831–1864), dänischer Offizier
 Ernst Schau (1826–1864), dänischer Offizier
 Ferdinand von Schau (1768–1840), preußischer Offizier und Landrat
 Finn Schau  (* 1948), norwegischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Justin Schau (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Kristopher Schau (* 1970), norwegischer Komiker, Autor, Musiker und Moderator
 Reinhard Schau (1935–2019), deutscher Opernregisseur
 Runar Schau (1970–1998), norwegischer rechtsnationalistischer Politiker und Parteiführer
 Ryan Schau (* 1975), US-amerikanischer Footballer

Schau steht weiterhin für:

 Schau's Buss, norwegisches Unternehmen
 Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, Schau- und Sichtungsgarten für Stauden in Weinheim
 Schau, lieber Gott, wie meine Feind, Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach

Siehe auch:

 Tschau
 Zschau
 Chau
 Schauen (Begriffsklärung)